Роберт Змелик (; ) — чешский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборные Чехословакии и Чехии по лёгкой атлетике в 1988—1997 годах, чемпион летних Олимпийских игр в Барселоне, чемпион мира в помещении, серебряный призёр чемпионата Европы в помещении, победитель Кубка Европы в командном зачёте.

Биография 
Роберт Змелик родился 18 апреля 1969 года в городе Простеёве Оломоуцкого края.

Впервые заявил о себе в десятиборье на международном уровне в сезоне 1988 года, когда вошёл в состав чехословацкой национальной сборной и побывал на юниорском мировом первенстве в Садбери, откуда привёз награду серебряного достоинства.

В 1989 году соревновался уже среди элитных спортсменов, занял тринадцатое место в прыжках в длину на чемпионате Европы в помещении в Гааге, стал пятым в десятиборье на летней Универсиаде в Дуйсбурге.

В 1990 году на чемпионате Европы в помещении в Глазго был девятым в прыжках в длину, тогда как на чемпионате Европы в Сплите показал четвёртый результат в десятиборье.

На чемпионате мира в помещении 1991 года в Севилье стартовал в беге на 60 метров с барьерами и в прыжках в длину: в первом случае сошёл с дистанции и не показал никакого результата, во втором — стал шестым. На чемпионате мира в Токио занял в десятиборье четвёртое место.

В 1992 году на чемпионате Европы в помещении в Генуе выиграл серебряную медаль в программе семиборья, уступив здесь только французу Кристиану Плазья. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Барселоне — с личным рекордом в 8611 очков превзошёл всех соперников и завоевал золотую олимпийскую медаль. По итогам сезона признан лучшим спортсменом Чехословакии.

После разделения Чехословакии выступал за сборную Чешской Республики. Так, в 1993 году представлял страну в многоборьях на чемпионате мира в помещении в Торонто и на чемпионате мира в Штутгарте — в обоих случаях вынужден был досрочно завершить выступление.

В 1995 году в десятиборье занял четырнадцатое место на чемпионате мира в Гётеборге.

Находясь в числе лидеров чешской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1996 года в Атланте — на сей раз с результатом в 8422 очка расположился в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

В 1997 году в семиборье одержал победу на чемпионате мира в помещении в Париже. На Кубке Европы в Таллине занял шестое место в личном зачёте десятиборья и помог своим соотечественникам выиграть мужской командный зачёт. На чемпионате мира в Афинах досрочно завершил выступление.

Завершил спортивную карьеру в 1998 году в возрасте 29 лет.

Примечания 

Многоборцы Чехословакии
Многоборцы Чехии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Чехословакии
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Спортсмены года Чехословакии